Gefällmühle ist der Ortsname von

 Gefällmühle (Dietmannsried), Ortsteil des Marktes Dietmannsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Gefällmühle (Waldershof), Ortsteil der Stadt Waldershof, Landkreis Tirschenreuth, Bayern